Автономный округ:

 Автономный округ — административно-территориальная единица в России
 Автономный округ — административно-территориальная единица в Китае

Бывшие административные единицы:
 Автономный округ — административно-территориальная единица в союзных республиках СССР.
 Автономный округ — административно-территориальная единица в РСФСР